Protézis, valamely testrész pótlására alkalmas készülék
Protézis, fogorvosi készülék
Protézis, retorikai fogalom